Droga Ku Chwale – polska gra fabularna w konwencji wuxia, należąca do nurtu Nowej Fali, autorstwa Andrzeja Stója, wydana w 2002 r. przez Wydawnictwo Portal, inspirowana filmami Przyczajony tygrys, ukryty smok i Pijany Mistrz. Świat gry luźno nawiązuje do średniowiecznych Chin w okresie dynastii Ming.

Świat gry 
Zgodnie z przedstawionymi przez autora założeniami, akcja gry ma miejsce w Tsiengtao – Mieście Tysiąca Wojowników, położonym w cesarstwie Zhongguo. Tsiengtao, niegdyś prowincjonalne miasto o niewielkim znaczeniu, stało się niezwykle sławne w Zhongguo z uwagi na to, że znajduje się w nim dwadzieścia trzy szkoły walki, najwięcej w całym Cesarstwie.

Postać 
Gracze otrzymują do wyboru trzy rodzaje postaci:
 Shihan (wojownik)
 Shinobi (ninja) 
 Sohei (władający magią mnich)
Gracze losują ponadto przynależność do Rodziny (jednego z wpływowych klanów w Zhongguo) oraz Szkoły, określającej jakimi sztukami walki (Formami) włada postać, i częściowo jej umiejętności. Istotny wpływ na umiejętności postaci ma również wylosowany znak chińskiego zodiaku, określający cechy charakteru postaci. Do wyboru pozostają natomiast unikatowe cechy nadnaturalne, wynoszące postacie ponad przeciętnych mieszkańców Zhongguo.

Mechanika gry 
Mechanika Drogi Ku Chwale bazuje na popularnej kości k6. Spośród gier Nowej Fali, Droga Ku Chwale ma najbardziej rozbudowaną mechanikę, a to z uwagi na konieczność obsłużenia dwudziestu jeden Form (określonych rodzajów sztuk walki), z których każda zawiera średnio dziesięć technik (konkretnych ciosów i manewrów). Droga Ku Chwale zawiera również zasady pozwalające na określenie reputacji (sławy i szacunku) postaci. Mechanika co do zasady wspiera grę w konwencji wuxia, dzięki rozbudowanym i nierealistycznym sztukom walki pozwalając postaciom na dokonywanie nadludzkich wyczynów.

Bibliografia

Przypisy 

Gry fabularne według nazwy
Polskie systemy gier fabularnych
Systemy Nowej Fali